de katholieke beweging "Le Sillon" van Marc Sangnier
het blad "Le Sillon" van Marc Sangier
Le Sillon (schilderkunst) te Brussel

Zie ook 
Notre Charge Apostolique, encycliek van Pius X